Marc Johnson kan henvise til

 Johnson (rapper) – en dansk rapper fra Aarhus
 Marc Johnson (bassist) – en amerikansk jazzbassist
 Marc Johnson (skateboarder) – en amerikansk professionel skateboarder